Pampalona ist der okzitanische Name von:
 Pampelonne, einer französischen Gemeinde
 Pamplona, der Hauptstadt von Navarra in Spanien